Sint-Antoniuskathedraal (Breda), Nederland
Sint-Antoniuskathedraal (Istanboel), Turkije
Sint-Antoniuskathedraal (Telšiai), Litouwen

Antonius